Elementary School Musical (South Park), dertiende episode van het 12de seizoen van South Park
 Elementary School Musical (The Simpsons) een aflevering van The Simpsons